Сумакарсель (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта. Занимает площадь 20,1 км². Население 1263 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de Sumacárcel
 Unió Musical "El Xúquer" de Sumacàrcer
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии